A113 oder A 113 steht für:
 das Easter Egg Raum A113, das in vielen Animationsfilmen vorkommt

Autobahnen und Fernstraßen:
 Bundesautobahn 113 in Deutschland
 A113, eine frühere Fernstraße in Russland, jetzt R600 (Russland)
 A113 (Russland), eine geplante Autobahn in Russland

A113